Wiltz kan syfta på följande platser

Luxemburg 

 Wiltz (kanton), i distriktet Diekirch, 
 Wiltz, i kantonen Wiltz,